Georg VII. ist der Name folgender Personen:

 Georg VII. (Georgien) († 1405/1407), König von Georgien
 Georg VII. (Westgeorgien) (†  1720), König von Westgeorgien